Мурусабаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдисарбе. Занимает площадь 5,94 км². Население — 300 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры